Agnisyrphus är ett släkte av tvåvingar. Agnisyrphus ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomflugor
Agnisyrphus